Thérèse – film del 1986 diretto da Alain Cavalier
 Thérèse – nome proprio di persona femminile, variante di Teresa
 Thérèse – opera in due atti di Jules Massenet 
 Thérèse – singolo di Maya Hawke del 2022